Волчеягодник книдийский () — вид кустарников рода  семейства .

Вечнозелёный кустарник с обратно-копьеобразными, тёмно-зелёными, , ланцетными листьями, размером (10) 20-30 (50) х (2,5) 3-7 мм. Достигает в высоту от 40 до 150 см. Цветёт с августа по октябрь. Цветы белые ароматные, 5-6,5 мм в длину. Плоды круглые, красные, около 8 мм в диаметре, зреют в течение осени. Семена 4-5 х 2-3 мм, яйцевидные.

Все части растения ядовиты. Контакт с кожей человека может вызвать дерматит.

Вид распространён в Африке (Алжир, Марокко, Тунис), Азии (Турция), Европе (Албания, Бывшая Югославия, Греция, Италия [вкл. Сардиния, Сицилия], Франция [вкл. Корсика], Португалия, Гибралтар, Испания [вкл. Канарские острова]). Произрастает в засушливых и песчаных районах Средиземноморья на высоте до 1000 метров над уровнем моря.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Flora Vascular
 United States Department of Agriculture

Волчниковые
Флора Евразии
Флора Северной Африки
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum